A 2012-es Supersport világbajnokság volt a sorozat tizennegyedik idénye. A szezon február 26-án kezdődött Ausztráliában, és október 7-én, Franciaországban fejeződött be.

A győztes a török Kenan Sofuoğlu lett Jules Cluzel és Sam Lowes előtt.

Versenynaptár 

Az előzetes versenynaptár 2011 szeptemberében került nyilvánosságra, benne tizenhárom fix, és két megerősítésre váró versennyel. Oroszország, a frissen felépült Moscow Racewayjel a sorozat történetében először szerepelt a versenynaptárban. A végleges versenynaptárat végül októberben adták ki, amely csak az amerikai helyszínben különbözött a Superbike-vb-étől.

Részt vevő csapatok, versenyzők 
Az előzetes nevezési lista 2012. január 8-án vált elérhetővé.

A világbajnokság végeredménye

Konstruktőrök

Jegyzetek

További információk 

s